Kahn steht für:
 Kahn, kleines flachbodiges Boot oder Schiff
 Kahn (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Kahn (Einheit), altes vietnamesisches Gewichtsmaß
 Kahn (Falken), Berg in Thüringen
 Böhmisch Kahn, deutscher Name von Velké Chvojno, Gemeinde in Tschechien
 Villa Kahn (Stuttgart)
 Neue Metallwarenfabrik Bamberg, Oehlhorn & Kahn, später auch Oehlhorn & Woelz, 1914 in Bamberg gegründetes Unternehmen der Metall- und Kunststoffverarbeitung, siehe OEKA TECH Automotive
 Isla Kahn, eine Insel vor der Danco-Küste des Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel

Siehe auch:
 Cahn, Familienname
 Kan
 Kaan
 Khan (Begriffsklärung)
 Kasey Kahne (* 1980), US-amerikanischer Rennfahrer
 Spinnerei und Weberei am Sparrenlech Kahn & Arnold